МАТÁМ ( — аббревиатура , Мерка́з Таасийóт Мада́ — Научно-промышленный центр) — первый и наиболее крупный в Израиле комплекс высокотехнологичных компаний, так называемая «Израильская кремниевая долина», расположенный у южного въезда в Хайфу на средиземноморском побережье. В МАТÁМе находятся центры разработок таких ведущих фирм, как Intel, IBM, Microsoft, Yahoo!, Philips, Google, Qualcomm, Zoran Corporation, NDS Group, Elbit Systems, Aladdin Knowledge Systems, NetManage, Neustar, NetApp.

МАТÁМ был основан в 1970-х годах Экономической корпорацией Хайфы. Одним из первых обитателей МАТÁМа стал израильский научно-исследовательский центр разработок фирмы Intel, построивший в 1974 году четырёхэтажное здание. С середины 1990-х годов отделение фирмы построило комплекс из нескольких соединённых между собой корпусов, вмещающих более 2000 сотрудников.

На сегодняшний день собственниками МАТÁМа являются Земельная корпорация Гав-Йам (51%) и Экономическая корпорация Хайфы (49%).

Территория МАТÁМа составляет примерно 220.000 квадратных метров, планируется её расширение на 100,000 квадратных метров. Здания МАТÁМа имеют суммарную внутреннюю площадь порядка 270.000 квадратных метров. Общее количество занятых в фирмах сотрудников превышает 8000. На территории МАТÁМа размещены разнообразные вспомогательные обслуживающие предприятия, такие как детский сад, кафе, медицинский центр, почтовое отделение, бензозаправочная станция, отделение , автомобильные парковки.

См. также
Израильская кремниевая долина

Ссылки

Технопарки
Компьютерные технологии
Промышленные парки Израиля
Наука в Израиле
Экономика Хайфы
Организации Хайфы